Сезон 2017/2018 годов для клуба «Ахмат» (Грозный) — десятый подряд, который клуб провёл в Российской футбольной премьер-лиге. 22 мая 2017 года пост главного тренера клуба занял Олег Кононов. 30 октября после матча 15-го тура он подал в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Михаил Галактионов. 14 декабря с ним был подписан контракт на три с половиной года. На конец 2017 года в возрасте 33 лет входил в тройку самых молодых тренеров клубов ведущих лиг Европы вместе с Юлианом Нагельсманном из «Хоффенхайма» и Доменико Тедеско из «Шальке 04». 7 апреля 2018 года, после поражения на выезде от казанского «Рубина» подал в отставку.

После отставки Галактионова исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Ледяхов.

21 сентября 2017 года в матче 1/16 Кубка России «Ахмат» проиграл на выезде клубу «Енисей» (Красноярск) и выбыл из дальнейшей борьбы.

Состав

Окончание аренды

Молодёжный состав

Трансферы

Лето 

Пришли:

Ушли:

Товарищеские матчи

Соревнования

Премьер-лига

Результаты по турам

Матчи

Турнирная таблица

Кубок России 

В сезоне 2017/2018 годов «Ахмат» проиграл в 1/16 финала Кубка клубу «Енисей» (Красноярск) и выбыл из дальнейшей борьбы.

Статистика игроков

Примечания 

Сезоны ФК «Ахмат»
Ахмат
Ахмат